Škoda Rapid est un nom d'automobiles du constructeur Škoda Auto :

 Skoda Rapid (1934-1947)
 Skoda Rapid (1984-1990), coupé basé sur la Škoda 130
 Škoda Rapid (2011), berline du segment C trois-volumes destinée au marché Indien, basée sur la Volkswagen Vento 2010 avec des pièces de Škoda Fabia
 Škoda Rapid (2012), compacte 3 volumes destinée à l'Europe, également disponible chez Seat sous le nom de Toledo.
 Škoda Rapid Spaceback (2013), version deux volumes à hayon de la précédente 

Rapid
Homonymie d'automobile